231 киломе́тр — остановочный пункт Ярославского региона Северной железной дороги на линии Москва-Ярославская — Ярославль-Главный. Расположен в Ростовском районе Ярославской области. Именуется по расстоянию от Москвы-Ярославской.

Остановочный пункт находится на двухпутном электрифицированном перегоне Ростов-Ярославский — Семибратово. Представлен двумя боковыми посадочными платформами, расположенными друг напротив друга. Платформы оснащены освещением, перилами, скамейками для ожидающих поезд пассажиров. На восточной платформе «на Ярославль» имеется навес для защиты пассажиров от дождя. 

Рядом с остановочным пунктом расположена одноимённая железнодорожная будка. На расстоянии около 100 м к востоку от остановочного пункта за лесополосой находится федеральная автомобильная дорога М-8 «Холмогоры», проходящая параллельно линии железной дороги. С противоположной стороны данной автодороги на расстоянии 1-3 км от остановочного пункта расположены село Николо-Перевоз, деревни Меленки, Белогостицы. На автотрассе «Холмогоры» вблизи платформы 231 километр имеется автобусная остановка.

Западнее остановочного пункта расположен крупный дачный массив, состоящий из нескольких садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. С востока данный массив примыкает к полосе отвода железной дороги, с остальных сторон окружён лесом. От автотрассы «Холмогоры» к массиву ведёт автомобильная дорога, проходящая через железнодорожный переезд, расположенный в нескольких метрах к северу от остановочного пункта 231 километр.

14 сентября 2004 года на переезде произошло столкновение электропоезда ЭД4МК-0028 маршрута № 828 Москва – Ярославль с грузовым автомобилем марки КрАЗ. В результате столкновения погибла пассажирка КрАЗа, ещё 6 человек, включая машиниста поезда и водителя автомобиля, были госпитализированы. 3 вагона электропоезда (№ 002807, 002809, 002810) получили серьёзные повреждения, причём вагон 002809 был разбит до степени исключения из инвентаря, а двум остальным требовался капитальный ремонт; также была полностью уничтожена кабина автомобиля КрАЗ.

Движение поездов 
На платформе имеют остановку все пригородные поезда, курсирующие на линии Александров — Ярославль. По состоянию на октябрь 2017 года — 5 пар поездов в сутки.

Примечания

Ссылки 

 
 
 231 км на railwayz.info
 231 км на топографической карте масштаба 1:25000

Остановочные пункты Ярославского региона Северной железной дороги
Ростовский район